Sassannguit bezeichnet:
 Sassannguit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sassannguit (Fluss), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland